«Проклятие: Начало конца» () — японский сверхъестественный фильм ужасов, режиссёра Масаюки Отиая, перезапуск франшизы «Дзю-он». В Японии фильм вышел в прокат 28 июня 2014 года, в России — 12 марта 2015. В главных ролях снялись Нодзоми Сасаки, Сё Аояги, Кай Кобаяси и Мисаки Сэйсё.

Слоган: «Оно не отпустит тебя и после смерти»

20 июня 2015 вышел сиквел — «Проклятие: Финал».

Сюжет 
Молодая учительница Юи приходит в дом своего ученика Тосио, который уже долгое время не ходит в школу. Юи не подозревает, что несколько лет назад на этот дом было наложено страшное проклятие. Мистическая смерть одного за другим настигает всех любопытных, посетивших это место. Когда Юи обнаруживает своего парня Наото мёртвым, она решает вернуться в дом Тосио и любой ценой разузнать правду, какой бы страшной она ни была.

В ролях

См. также 
 Проклятие (фильм, 2000)
 Проклятие (фильм, 2004)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт фильма

Фильмы 2014 года
Фильмы Японии 2014 года
Фильмы ужасов 2014 года
Проклятие
Фильмы о привидениях
Фильмы-триллеры Японии
Мистические триллеры
Фильмы-перезапуски
Фильмы ужасов Японии
Фильмы о школе